Název Chlumčany má více obcí: 
 Chlumčany (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Chlumčany (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Petrohrad (okres Louny) – obec v okrese Louny, vzniklá roku 1895 spojením obcí Chlumčany a Petrohrad (Petršpurk)